Vor Beginn der Saison 1971/72 ergaben sich folgende Änderungen:
 Cruz Azul verzog von Jasso in die Hauptstadt;
 Necaxa wurde von einer Gruppe spanischer Geschäftsleute erworben und in Atlético Español umbenannt;
 Der Absteiger der Vorsaison, Atlas de Guadalajara, wurde durch den Aufsteiger San Luis ersetzt.

Während in der vorangegangenen Saison die beiden Gruppenersten für das Meisterschaftsfinale qualifiziert waren und die beiden Gruppenletzten in die Relegation mussten, waren in dieser Saison die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Cruz Azul und América in Gruppe A sowie Monterrey und Guadalajara in Gruppe B) für das Halbfinale um die Meisterschaft qualifiziert, während die beiden letztplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Veracruz und Atlético Español in Gruppe A sowie Torreón und Irapuato in Gruppe B) in die Relegationsrunde mussten.

In der Meisterschaftsendrunde setzten sich die beiden Teams aus Gruppe A durch (Cruz Azul gegen Guadalajara und América gegen Monterrey), so dass es im Finale zur Begegnung zwischen dem „Neuankömmling“ in Mexiko-Stadt (Cruz Azul) und dem „Platzhirsch“ der Hauptstadt (América) kam. In dem inzwischen als „Clásico Joven“ bekannten Derby behielt Cruz Azul mit 4:1 die Oberhand und hinderte den Vorjahresmeister América an der Titelverteidigung.

Auch in der Relegationsrunde konnten sich die Mannschaften der Gruppe A durchsetzen und schickten die Vertreter der Gruppe B in das Abstiegsfinale. In diesem setzte sich Torreón mit 1:0 gegen Irapuato durch.

Trotz der zusätzlichen Play-offs (seit 1970/71 wird die Meisterschaft in Mexiko nicht mehr aufgrund der Gesamttabelle entschieden, obwohl alle Mannschaften nach wie vor je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen alle anderen Teams der Liga absolvieren) hatte sich auch in diesem Jahr letztendlich die sportliche Gerechtigkeit durchgesetzt: wie im Vorjahr (América) war auch diesmal die punktbeste Mannschaft der gesamten Saison (Cruz Azul) Meister geworden und ebenso wie im Vorjahr (Atlas) das punktschlechteste Team (Irapuato) abgestiegen.

Gesamtjahrestabelle 1971/72 

Die nachstehende Gesamttabelle zeigt die eigentliche Platzierung der Mannschaften und die Hintergrundfarbe zeigt, ob die jeweilige Mannschaft in der Gruppe A (grün) oder der Gruppe B (rot) zugeordnet war.

|}
1TQ = Torquotient. Seinerzeit wurde in Mexiko bei Punktgleichheit der Torquotient zur Ermittlung der besseren Platzierung herangezogen und es galt noch nicht die Tordifferenz.

Kreuztabelle zur Saison 1971/72 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Play-offs

Meisterschaftsrunde 
In den Halbfinals der Meisterschaftsrunde gab es die folgenden Begegnungen:

|}

1: Weil es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger gab, war ein drittes Spiel erforderlich, das in León ausgetragen wurde.

Das Meisterschaftsfinale:

|}

1: Weil Cruz Azul zu Saisonbeginn sein neues Domizil in der mexikanischen Hauptstadt bezog und somit beide Finalgegner in Mexiko-Stadt beheimatet waren, wurde nur ein Finalspiel ausgetragen. Dabei setzte sich der „Newcomer“ Cruz Azul eindrucksvoll gegen den „Platzhirsch“ América durch. Der Clásico Joven war geboren.

Relegationsrunde 
In den Halbfinals der Relegationsrunde gab es die folgenden Begegnungen:

|}

Das Relegationsfinale:

|}
1: Das Relegationsfinale wurde in einem einzigen Spiel auf neutralem Platz in Guadalajara ausgetragen.

Torjägerliste

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
 Die Saison 1971/72 bei RSSSF.com

1971
Fußballsaison 1971/72